Bor trijodid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 391,524 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења бора
Јодиди